Ку () — корейське прізвище.
 Ку Бон Гіль — південнокорейський фехтувальник.
 Ку Бон Му — південнокорейський економіст.
 Ку Бон Чан — південнокорейський лучник.
 Ку Джа Чхоль — південнокорейський футболіст.
 Ку Сон Юн — південнокорейський футболіст, воротар.
 Ку Хє Сон — південнокорейська акторка, режисерка та сценаристка.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища